Primeiro de Maio pode ser:
Primeiro de Maio, município do Paraná
Primeiro de Maio, bairro de Belo Horizonte
Primeiro de Maio, bairro de Barra Mansa
Primeiro de Maio, Dia do Trabalhador
Estádio Primeiro de Maio (São Bernardo do Campo) - estádio de futebol localizado em São Bernardo do Campo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos